Jaroszki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jaroszki, un village dans la voïvodie de Łódź
 Jaroszki, un village dans la voïvodie de Mazovie